Ewing (Illinois)
Ewing (Kentucky)
Ewing (Missouri)
Ewing (Nebraska)
Ewing (Nova Jérsei)
Ewing (Virgínia)

Desambiguação